Флаг муниципального образования  Миха́йловское сельское поселение Северского района Краснодарского края Российской Федерации — опознавательно-правовой знак, служащий официальным символом муниципального образования.

Флаг утверждён 20 октября 2010 года и 17 декабря 2010 года внесён в Государственный геральдический регистр Российской Федерации с присвоением регистрационного номера 6459.

Описание 
«Прямоугольное жёлтое полотнище с отношением ширины к длине 2:3, воспроизводящая композицию герба Михайловского сельского поселения в красном, голубом, чёрном, белом и жёлтом цвете».

Геральдическое описание герба гласит: «В золотом поле над лазоревой вырубленной углом оконечностью с чёрной каймой, обременённой шестью (три и три) расходящимися золотыми рисовыми головками колосьев с серебряными зёрнами попарно стеблями накрест, червлёный двадцатилепестковый цветок ромашки».

Обоснование символики 
Флаг языком символов и аллегорий отражает исторические и экономические особенности Михайловского сельского поселения.

Планомерное освоение земель вошедших в состав территории современного муниципального образования началось в 1868 году с основания хутора Красницкого на правом берегу реки Ушед впоследствии, после строительства Михайло-Архангельской церкви, переименованного в село Михайловское.

В настоящее время на территории муниципального образования дружно и мирно проживают представители двадцати национальностей, о чем на флаге символизирует цветок ромашки о двадцати лепестках. Цветок — традиционный символ добра, красоты и любви.

Композиция флага аллегорически отражает уникальные природно-географические особенности, повлиявшие на развитие экономики. Большая часть границы Михайловского поселения проходит по берегу Крюковского водохранилища, водные ресурсы которого позволили создать систему рисовых чеков, дающих стабильно высокие урожаи. Водохранилище обозначено на флаге голубым цветом.

Чёрный цвет — символ плодородия, в сочетании с рисовыми колосьями отражает на флаге развитое сельское хозяйство как основу экономики муниципального образования.

Жёлтый цвет (золото) — символ урожая, богатства, стабильности, уважения; цвет спелых нив дополняет сельскохозяйственную символику герба.

Белый цвет (серебро) — символ чистоты, совершенства, мира и взаимопонимания.

Голубой цвет (лазурь) — символ чести, благородства, духовности; цвет водных просторов и бескрайнего неба.

Примечания